Корабль 1-го ранга имеет два основных значения:

 Корабль 1-го ранга (парусный) — самый крупный из линейных кораблей. В британской системе рангов назывался . В своем высшем выражении (начало XIX в.) — трёхдечный 100-130-пушечный линейный корабль.
 Корабль 1-го ранга (моторный) — в советском и российском ВМФ корабль, отнесённый к 1-му рангу в «Боевых средствах флота».

См. также 
 Ранг в парусном военно-морском флоте